Пу́блий Юве́нтий Цельс () — имя нескольких римских политиков:
 Публий Ювенций Цельс — сенатор и правовед, глава прокульянской «школы» юристов;
 Публий Ювенций Цельс — крупный юрист времён Империи, ординарный консул 129 года. Сын предыдущего;
 Публий Ювенций Цельс — ординарный консул 164 года, сын или внук предыдущего.